Алекса́ндро-Не́вский — посёлок сельского типа в Баганском районе Новосибирской области. Посёлок входит в состав Казанского сельсовета. Александро-Невский расположен в 20 километрах к юго-западу от районного центра Баган.

Площадь посёлка — 42 гектара. Численность населения посёлка — 239 человек (2006 год). В 2006 году Александро-Невский занимал 17 место по численности населения среди всех населённых пунктов Баганского района.

В посёлке по данным на 2006 год функционируют 1 учреждение здравоохранения, 1 образовательное учреждение.

В начале XX века посёлок активно заселялся немецкими переселенцами-меннонитами.

На рубеже XIX—XX веков в посёлке были построены церковь и одноэтажное кирпичное здание церковно-приходской школы на средства Фонда имени Александра III. В 1930-е годы церковь и хозяйственные постройки при церкви были разрушены. Здание школы сохранилось и стало использоваться как начальная общеобразовательная школа. По данным на конец XX века здание находилось в хорошем состоянии, представляло собой архитектурный памятник как немногочисленный образец «кирпичного стиля» сибирской архитектуры.

Население 
Динамика численности населения по годам:

Примечания 

Населённые пункты Баганского района
Места поселения российских немцев в Новосибирской области